Vejrø har flere betydninger:
 Vejrø (Kattegat) – en ø i Tranebjerg Sogn, Samsø Kommune
 Vejrø (Fejø Sogn) – en ø i Smålandsfarvandet, en bebyggelse og et ejerlav i Fejø Sogn, Lolland Kommune